Абрахам де Муавр () — французький математик
 Муавр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна
 Формула Муавра